spacer – przechadzka, chodzenie bez konkretnego celu i dla przyjemności
 Spacer – singel duetu Sheila and the Black Devotion z 1979
 Spacer – minialbum polskiego rapera Tede oraz Szyny

Zobacz też 
 Spacer kosmiczny
 Spacer farmera, spacer drwala i spacer buszmena – konkurencje na zawodach siłaczy
 Spacer po chromosomie – zwrot używany w genetyce
 Spacer d’Erlona
 Spacer więźniów (według Dorégo) – obraz Vincenta van Gogha
 Spacer po linie – amerykański dramat biograficzny z 2005 roku
 Spacer w chmurach – amerykańsko-meksykański melodramat z 1995 roku
 Spacer po starym mieście w Bytomiu – szlak turystyczny
 Przechadzka – rosyjski dramat z 2003 roku